Osoby o tym nazwisku:
 Marlena Pleśnierowicz – polska siatkarka
 Zbigniew Pleśnierowicz – polski piłkarz